Cot Trieng (Kuala), een plaats in Indonesië
Cot Trieng (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië